Dal Bello – cognome italiano
 Felipe Dal Bello – calciatore brasiliano